Физика космической плазмы (в западных странах чаще Космическая физика) — область астрофизики, а также физики плазмы, изучающая природу космической плазмы во вселенной. 

Приблизительно 95% от мас­сы все­лен­ной (без учё­та тём­ной ма­те­рии и тём­ной энер­гии, при­ро­да ко­то­рых по­ка не­из­вест­на), включая все звезды, межзвездную и межпланетную среду, верхние слои планетных атмосфер, находится в плазменном состоянии. Плазменную природу имеют процессы переходов энергии из одних состояний в другие, составляющие суть активных процессов на звездах и окружающих их планетах.

Физика космической плазмы изучает отдельно и совокупно ряд физических явлений характерных для связанных космических систем (как пример система «солнечный ветер — магнитосфера — ионосфера планеты»). В частности занимается изучением: солнечного ветра, планетарных магнитосфер и ионосфер, полярных сияний, космических лучей, синхротронного излучения.

В рамках Российской академии наук (РАН) в Институте космических исследований, научная деятельность в области физики космической плазмы сосредоточена по следующим направлениям:

 Теория процессов космической плазмы
 Процессы ускорения в космической плазме и проблемы, связанные с радиационным излучением во время космических полетов
 Околопланетная и межпланетная плазма
 Измерения электромагнитных полей
 Изучение солнечного ветра
 Физика магнитосферных процессов

Миссии, космические аппараты и спутники 
Ряд показателей и величин, которые изучаются космической физикой, носят практический характер, и измеряется в пространстве с помощью спутников, космических аппаратов и ракет-зондов. Некоторые из них:

 GGS WIND
 Advanced Composition Explorer
 Улисс (КА)
 IBEX (спутник)
 Solar Probe Plus
 STEREO
 SOHO (КА)
 Интербол (космический проект)
 Прогноз

Примечания

Ссылки 
 Институт Космических Исследований РАН, 
 NASA . Goddard Space Flight Center 
 Inter-Agency Consultative Group 
 European Space Agency (ESA) 
 Institute of Space and Astronautical Science, Japan , 
 CNES, France , 
 Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik ,  

Физика плазмы
Астрофизика